Southend – miasto w Australii, w stanie Australia Południowa
 Southend – wieś w Szkocji, w hrabstwie Argyll and Bute
 South End – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater

Anglia:
 South End – wieś w hrabstwie Bedfordshire
 Southend – wieś w Bradfield, w hrabstwie Berkshire
 Southend – wieś w Brightwalton, w hrabstwie Berkshire
 Southend – wieś w hrabstwie Buckinghamshire
 South End – wieś w hrabstwie Buckinghamshire
 South End – wieś w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Southend – wieś w hrabstwie Gloucestershire
 South End – wieś w hrabstwie Hampshire
 South-end – wieś w hrabstwie Hertfordshire
 South End – wieś w hrabstwie Kumbria
 South End – wieś w hrabstwie Lincolnshire
 Southend – dzielnica Londynu, w Wielkim Londynie, leżąca w gminie Lewisham
 South End – wieś w hrabstwie Norfolk
 Southend – wieś w hrabstwie Oxfordshire
 Southend-on-Sea – miasto w hrabstwie Essex